Le secrétariat d'État aux migrations est une autorité administrative de plusieurs pays:
 en Espagne: Secrétariat d'État aux Migrations (Espagne)
 en Suisse: Secrétariat d'État aux migrations (Suisse)